Арура или (греч . ἄρουρα) — это гомеровское слово с исходным значением «пахотная земля», происходящее от глагола ἀρόω (ару), «плуг». Это слово также обычно использовалось для обозначения земли в контексте планеты, земли в контексте грунта, а также родины, а во множественном числе — для описания кукурузных угодий и полей. Термин арура также использовался для описания меры земли в Древнем Египте (по аналогии с акром), как квадрата размером в 100 египетских локтей в каждую сторону, площадь которого составляет 2700 м² или 2/3 акра. Самая старая засвидетельствованная форма слова — микенское слово a-ro-u-ra, написанное слоговым письмом линейного письма Б, первоначально означая «плуг».

Другое использование 
 Аруру — фамилия шумерской богини земли и плодородия Нинхурсаг .
 Арура, палестинская деревня на севере «Западного берега».

Примечания 

Гомер
Слова